Kerguélen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michel Francois-Jacques Kerguélen
 Michel François-Jacques Kerguélen